Cestin kan syfta på följande platser:

Montenegro 

 Čestin, samhälle,

Tjeckien 

 Čestín, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar